Pudasjärvi kan syfta på:
Pudasjärvi, stad i Finland, 
Pudasjärvi (sjö i Pudasjärvi, Norra Österbotten), sjö i Pudasjärvi,  (4,4 km²)
Pudasjärvi (sjö i Mellersta Finland), sjö i Äänekoski,  (85 ha)
Pudasjärvi och Syväjärvi, sjö i Kannonkoski,  (7,7 km²)